Five Nations bezeichnet:
 ein jährlich stattfindendes Turnier in der Sportart Rugby Union, seit der Aufnahme Italiens 2000 zu Six Nations erweitert
 ein jährlich stattfindendes asiatisches Rugby-Union-Turnier, siehe Asian Five Nations
 einen Völkerbund aus zuerst fünf und später sechs sprachverwandten Völkern nordamerikanischer Ureinwohner, siehe Irokesen